, né le  à Kitakyūshū sur l’île de Kyūshū au sud du Japon, est un économiste japonais, et l'un des plus grands spécialistes mondiaux de stratégie économique des entreprises.

Formation 
Il fait ses études à l’université Waseda, passe un master à l'université de technologie de Tokyo et un doctorat d’ingénierie nucléaire au Massachusetts Institute of Technology. Il travaille ensuite pour Hitachi comme ingénieur pendant quelques années avant de rejoindre le cabinet de McKinsey & Company comme responsable des opérations pour le Japon. À ce poste, il agit comme consultant pour de nombreuses entreprises variées. Son expérience exceptionnelle de praticien lui confère une compétence particulière dans la formulation de stratégies créatives et dans la conception de schémas d’organisation propres à en faciliter la mise en œuvre dans des secteurs publics ou privés.

Travaux 
On doit à Kenichi Ohmae la vulgarisation du terme de « Triade », entité regroupant les trois pôles mondiaux les plus développés économiquement. Ce terme est aujourd'hui en perte de vitesse en raison de la multipolarité croissante des échanges mondiaux.

Partisan de la mondialisation, Kenichi Ohmae pense que l'État-nation est obsolète, mais que les grandes entreprises doivent à la fois avoir une stratégie globale et s'inscrire dans les cultures locales.

Son conseil est recherché par des institutions multinationales et gouvernementales européennes ou nord-américaines. Il a joué un rôle essentiel dans l’assistance auprès des gouvernements asiatiques pour le développement des stratégies régionales.

Kenichi Ohmae est fondateur de la réforme de Heisei, dont le but est de promouvoir et de catalyser la réforme fondamentale du Japon pour des systèmes politiques et administratifs. Il est également fondateur et directeur général de « Ohmae et associés », de « Jasdic le Parc » (une maison de développement de logiciels), de « Every D.Com Inc » (une plateforme pour Internet), de « Percée d'affaires » (télévision par satellite interactive pour affaires de gestion), et  de « BJO @ work » (concours d’entrepreneur et incubation d’entreprise).

Il est le doyen de deux écoles privées à Tōkyō : « Isshinjuku » (politique publique) et « Attaquant » (école de commerce), siège au conseil d’administration de Graviton, Square Co. Ltd, de ACI (investissement de capital), est professeur consultant à l’université de Hitotsubashi, de SEI (études avancées pour la gestion) et à Wharton (université de Pennsylvanie).

Le modèle des 3C 
Kenichi Ohmae identifie trois « C » à prendre en compte lors de l'élaboration de la stratégie de l'entreprise :
 Les Clients
 Les Concurrents
 La Compagnie (l'entreprise)

Vie familiale 
Kenichi Ohmae réside à Tōkyō avec sa femme Jeannette et ses deux fils.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 La Triade : émergence d’une stratégie mondiale de l’entreprise, 1985
 The Borderless World, 1990
 The Mind of the Strategist. The Art of Japanese Business, New York, McGraw-Hil, 1991
 Le génie du stratège, Paris, Dunod, 1992
 De l'État-nation aux États-régions, 1995 
Marc Mousli, Kenichi Ohmae, le stratège de la firme globale, dans Les Grandes figures du management, coll. Alternatives Économiques, Paris, Éditions Les Petits matins, 2010.

Liens externes 
 
  Site personnel

Économiste japonais
Économiste du XXe siècle
Homme d'affaires japonais
Théoricien du management
Étudiant de l'université Waseda
Étudiant de l'université de technologie de Tokyo
Étudiant du Massachusetts Institute of Technology
Professeur à l'université de Californie à Los Angeles
Docteur honoris causa de l'université de Notre-Dame-du-Lac
Naissance en février 1943
Naissance à Kitakyūshū